Курсай — название населенных пунктов в Казахстане:

 Курсай — аул в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Курсай — аул в подчинении Атырауской городской администрации Атырауской области, упразднён в 2018 г.
 Курсай — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.